Brosowken ist ein deutscher Ortsname:
 Brosowken, 1938 bis 1945 Birkenhöhe, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Brzozówko, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Brosowken, 1938 bis 1945 Birkendorf, Kreis Stuhm, Westpreußen, ab 1945: Brzozówka, untergegangener Ort im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen